Лос Седрос има више значења:

 Лос Седрос (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Седрос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Седрос, Километро Кинсе ла Реформа (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Седрос (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Седрос (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Седрос (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Седрос (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Седрос (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Седрос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Седрос (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Седрос (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Седрос (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Седрос (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Седрос (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Седрос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Седрос (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Седрос (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Седрос (Атиталакија), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Седрос (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Седрос (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Седрос, Ел Седрал (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Седрос (Сан Маркос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Седрос (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Седрос, Гранха (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Седрос (Истапалука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Седрос (Тенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Седрос (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Седрос (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Седрос (Чалчикомула де Сесма), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Седрос (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Седрос (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Седрос (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Седрос (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Седрос (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Седрос (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Седрос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Седрос (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Седрос (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Седрос (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Седрос (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лос Седрос (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Седрос (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Седрос (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Седрос (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Седрос (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Седрос (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Седрос (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Седрос (Наолинко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Седрос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Седрос (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Седрос (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Седрос (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Седрос, Ектор дел Анхел Хуарез (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Седрос (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Седрос (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Седрос (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Седрос (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Седрос (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Седрос, Франсиско Асеведо (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Седрос, Капулин де лос Седрос (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Седрос (Санта Марија де ла Паз), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику